Volharding steht für
Volharding Shipyards, niederländische Werft 
Volharding 750 TEU, Containerschiffstyp
Orkest De Volharding, niederländisches Kammermusikensemble